Torus steht für:
 Torus, geometrisches Gebilde und dessen topologische Abstraktion
 Torus, eine Ringwulst an der Säulenbasis oder am Kapitell
 Torus mandibularis Exostose des Unterkiefers
 Torus palatinus, Exostose des harten Gaumens
 Torus supraorbitalis, knöcherner Überaugenwulst vieler Affen- und Vormenschen-Schädel
 Torus digitalis, metacarpeus bzw. metatarseus sowie  carpeus bzw. tarseus → Ballen

steht im weiteren Sinn für:
 Torus – Das Geheimnis aus einer anderen Welt, US-amerikanischer Film (2000)

Siehe auch:

 Torusantenne